

Sigle 

Le sigle SNP peut signifier : 
 sans nom patronymique ;
 , un parti politique écossais ;
 , en génétique ;
 , insurrection nationale slovaque contre l'occupant nazi en 1944 ;
 Société nouvelle de production, une société de production télévisuelle canadienne ;
 soins non programmés, en médecine ;
 Syndicat national des podologues, selon la liste des organisations syndicales professionnelles françaises ;
 Syndicat national des propriétaires, en Belgique ;
 Syndicat national des psychologues, en France ;
 système nerveux périphérique, en anatomie ;

Code 
Le code SNP peut faire référence :
 à l'aéroport de l'île Saint-Paul, dans l'Alaska (États-Unis), selon la liste des codes AITA des aéroports.

Patronyme 
Dans les colonies françaises Snp (« sans nom patronymique ») a été utilisé dans l'état civil en lieu et place du nom de famille.